Bart Simpson, un personatge fictici de la sèrie animada Els Simpson.
 Bart the Genius, el segon episodi de la primera temporada de la sèrie de televisió Els Simpson.
 Black Bart, una pel·lícula estatunidenc de 1948 dirigida per George Sherman, protagonitzada per Dan Duryea.

Persones 
 Bart (Doubs), un municipi francès, situat al departament del Doubs i a la regió de Franc Comtat.
 Jakub Bart-Ćišinski (1856-1909), un escriptor alemany en sòrab.
 Bart Jan Bok (1906-1983), un astrònom neerlandès-nord-americà.
 Lionel Bart (1931-1999), un compositor anglès d'origen jueu.
 Simone Schwartz-Bart (1938-), una escriptora guadalupenya.
 Bart Zoet (1942-1992), un exciclista neerlandès que fou professional entre 1965 i 1970.
 Bart Ehrman (1955-), un erudit del Nou Testament i expert en el paleocristianisme.
 Bart Voskamp (1968-), un exciclista neerlandès, professional entre 1993 i 2005.
 Bart de Wever (1970-), un polític flamenc a Bèlgica, president del partit nacionalista Nieuw-Vlaamse Alliantie, que reclama la independència de Flandes dins la Unió Europea.
 Bart de Clercq (1986-), un ciclista belga.